Lycia cataloniae är en fjärilsart som beskrevs av András Vojnits och Mészáros 1973. Lycia cataloniae ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
cataloniae